

Lokalizacje

Niemcy 
 Stammham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Stammham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt

Zobacz też 
 Stammheim